Арбажское городское поселение — муниципальное образование в составе Арбажского района Кировской области России. Административный центр — посёлок Арбаж.

История 
Арбажское городское поселение образовано 1 января 2006 года, в его состав вошёл посёлок городского типа Арбаж и территории бывших Басмановского, Кисляковского, Роевского и Чулковского сельсоветов.

Население

Состав 
В состав поселения входят 24 населённых пункта (население, 2010):

Примечания

Ссылки 
 Муниципальные образования Кировской области

Муниципальные образования Арбажского района
Упразднённые городские поселения Кировской области
Городские поселения, упразднённые в 2020 году